Dans le métro de Chicago (Chicago Transit Authority) :
 47th, une station de la ligne rouge.
 47th, une station aérienne de la ligne verte.